Чо́пик — зменшена форма від чіп
 Чопик — шип, шкант, кілочок, дерев'яний дюбель

Прізвище 

 Чопик Володимир Іванович (1929—2015) — український учений-ботанік, академік АН ВШ України.
 Чопик Марта Теодорівна (* 1931) — українська письменниця та поетеса.
 Чопик Ростислав Богданович — доцент кафедри української літератури ім. академіка М. Возняка ЛНУ ім. І. Франка; автор книг.
 Чопик Станіслав Петрович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чопик Тарас Володимирович — радянський і український футболіст, воротар.
 Чопик Юрій Степанович — кандидат педагогічних наук, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Чіп
 Чоп (значення)
Прізвища на -ик